Herbipolis ist:

 der lateinische mittelalterliche Name der Stadt Würzburg, Unterfranken
 der Name einer Stadt in Kleinasien, siehe Herbipolis (Kleinasien)